Третий турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил в июле 1931 года в Праге.

5 участниц из 5 стран — Австрии, Англии, Германии, Чехословакии, Швеции. 2 круга. 

Состав участниц, а также регламент соревнования такой же, что и во 2-м турнире. В. Менчик выиграла все 8 партий. На 2-м месте П. Вольф-Кальмар — 4 очка, на 3-м — А. Стивенсон — 3½.

Таблица

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1931 год в шахматах
Шахматы в Чехии